El terminó Baskonia puede hacer referencia a:

 Saski Baskonia, club de baloncesto de la ciudad de Vitoria.
 Club Deportivo Basconia, club de fútbol de la ciudad de Basauri, provincia de Vizcaya.